Vinciguerra est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Étymologie 
Vinciguerra est un prénom médiéval qui signifie possiblement « il vainc à la guerre », de vincere, « vaincre » et guerra, « guerre ».

Prénom 
Vinciguerra est un prénom médiéval notamment porté par :
 Vinciguerra d'Aragon, petit-fils de Frédéric II de Sicile, qui se rebella en 1355 contre Frédéric III de Sicile

Patronyme 

 Andreas Vinciguerra (1981-), joueur de tennis suédois ;
 Decio Vinciguerra (1856–1934),
médecin et ichtyologiste italien ;
 Hervé Vinciguerra (1956-), gérant d'entreprises ;
 Jean-Louis Vinciguerra (1944-), administrateur français de société ;
 René Vinciguerra (1919-1987), homme politique français ;
 Simon Vinciguerra (1903-1971), résistant, militant communiste et écrivain corse ;
 Vincenzo Vinciguerra (1949-), activiste italien condamné pour sa participation à plusieurs attentats.

Toponyme 

Argentine, en Terre de Feu :
 Glacier Vinciguerra
 Cerro Vinciguerra

Homonymie de patronyme
Patronyme italien